Akalla (district), een Zweeds district
Akalla (metrostation), een station van de Stockholmse metro